The Foolish Virgin – film del 1916 diretto da Albert Capellani
 The Foolish Virgin – film del 1924 diretto da George W. Hill